Кышла:

 Кышла (Кантемирский район), Молдавия
 Кышла (Теленештский район), Молдавия